Минти может означать:
 Минти (горы) — горы в Греции.
  — деревня в общине Захаро в Греции.
 Минти (Воложинский район) — деревня Воложинского сельсовета Воложинского района.
 Минфа — в греческой мифологии нимфа реки Кокитос.

См. также 
 Мята